Égner Károly (1902–?)  magyar nemzeti labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása
1934-ben lett az NB I játékvezetője. Két magyar kupa döntőt vezetett. Az 1934-es kupadöntő megismételt, második találkozóját és az 1942 döntőt vezette.

Források 

Magyar labdarúgó-játékvezetők
1902-ben született személyek